Vera Konstantinovna Romanova (1854-1912) – figlia del granduca Konstantin Nikolaevič e della granduchessa Aleksandra Iosifovna
Vera Konstantinovna Romanova (1906-2001) – figlia del granduca poeta  Konstantin Konstantinovič e della principessa Elisabetta di Sassonia-Altenburg